Az Aojama, illetve Aoyama jelentései:

 Aojama, Tokió egyik negyede
 Aojama, település Mie prefektúrában
 Aojama, japán családnév
 Aojama klán

Aoyama Harp, japán hangszergyár